Rene Zahkna (ur. 2 października 1994 w Võru) – estoński biathlonista, medalista mistrzostw Europy w biathlonie.

Jego ojciec, Hillar Zahkna, także był biathlonistą.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 

Estońscy biathloniści
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Võru
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018